Сочени има више значења:

 Сочени (Долж), насеље у округу Долж у Румунији
 Сочени (Караш-Северин), насеље у округу Караш-Северин у Румунији